Kahma est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1932), athlète finlandais en décathlon
Pentti Kahma (né en 1943), athlète finlandais en lancer du disque

Toponyme

, village du Punjab

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois